Borriana (Italië), een gemeente in Italië
 Borriana (Spanje), een gemeente in Spanje